Eikemeier ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Eikemeier (1908–1985), deutscher Kommunist, Widerstandskämpfer, KZ-Häftling und ehemaliger Polizeipräsident von Berlin (Ost)
 Uwe Eikemeier (1943–2017), deutscher Verpackungs- und Kartonage-Unternehmer

Siehe auch:
 Eickemeyer